Levan kan syfta på:

 Levan – ett namn samt personer med namnet

Geografi

Albanien 

 Maja e Lavanit, bergstopp, Vlorë prefektur, 
 Komuna e Levanit, kommun, Fier prefektur,

Ekvatorialguinea 

 Islote Leva, ö,

USA 

 Levan, Utah – ort, Utah, Juab County,